Ореховский сельсовет (сельский совет)

Белоруссия

Брестская область 

 Ореховский сельсовет Малоритского района

Витебская область 
 Ореховский сельсовет Оршанского района

Российская Федерация

Алтайский край 

 Ореховский сельсовет Бурлинского района

Волгоградская область 

 Ореховский сельсовет Даниловского района

Калининградская область 

 Ореховский сельсовет Багратионовского района (упразднён в 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Костромская область 

 Ореховский сельсовет Галичского района (упразднён в 2007 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Курская область 

 Ореховский сельсовет Касторенского района

Новгородская область 

 Ореховский сельсовет Мошенского района (упразднён в 2005 году с преобразованием сельсоветов в поселения)

Омская область 

Упразднены в 2001 году с преобразованием сельсоветов в сельские округа.

 Ореховский сельсовет Одесского района
 Ореховский сельсовет Усть-Ишимского района

Тверская область 

 Ореховский сельсовет Ржевского района (упразднён в конце 1990-х с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Томская область 

 Ореховский сельсовет Первомайского района (упразднён в первой половине 2000-х)

Ульяновская область 

 Ореховский сельсовет Радищевского района (упразднён с 2007 года с преобразованием сельсоветов в сельские округа)

Украина 

Ореховский сельский совет ()

Упразднены в 2020 году.

Луганская область 

 Ореховский сельский совет Лутугинского района

Одесская область 

 Ореховский сельский совет Болградского района

Полтавская область 

 Ореховский сельский совет Лубенского района

Крым

Автономная Республика Крым, Украина 

 Ореховский сельский совет Сакского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Ореховское сельское поселение)

См. также 

 Ореховский сельский округ

Примечания